Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Stan Smith (primo turno)
 Rod Laver (primo turno)
 Ken Rosewall (secondo turno)
 John Newcombe (secondo turno)
 Arthur Ashe (finale)
 Marty Riessen (primo turno)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Roy Emerson (secondo turno)

Assente
Assente
 Dick Stockton (primo turno)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Robert Lutz (primo turno)
 Brian Gottfried (Campione)
 Colin Dibley (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1973